Tubularia är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Carl von Linné 1758. Tubularia ingår i familjen Tubulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Tubularia